Eppinger ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Eppinger (1915–1971), deutsche Politikerin, Außenhandelsfunktionärin und Diplomatin der DDR
 Elias Eppinger (1563–1625), Ratsherr und Kämmerer in Regensburg
 Elisabeth Alphonsa Maria Eppinger (1814–1867), elsässische Ordensgründerin
 Fritz Eppinger (1882–1951), deutscher Jurist und Politiker

 Johann Georg Eppinger (1855–1911), deutscher Heimatkundler
 Karl Eppinger (1853–1911), österreichischer Politiker
 Margot Eppinger (* 1952), deutsche Fünfkämpferin und Weitspringerin
 Martin Iwanowitsch Eppinger (1822–1873), russischer Architekt
 Peter L. Eppinger (* 1975), österreichischer Radiomoderator

Eppinger steht zudem für:
 Eppinger, von 1976 bis 2002 Name eines Mondkraters, siehe Euclides (Mondkrater)

Siehe auch:
 Epping
 Eppingen